Pujol ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre Abel de Pujol (1785–1861), französischer Maler
 Anna Pujol Puigvehí (* 1947), spanische Historikerin, Professorin und Archäologin
 Antonio Pujol (1913–1995), mexikanischer Maler
 Colette Pujol (1913–1999), brasilianische Malerin, Zeichnerin und Lehrerin
 David Pujol i Roca (1894–1979), katalanischer Musikwissenschaftler, Benediktiner und Mönch des Klosters Montserrat
 Emilio Pujol (1886–1980), spanischer Gitarrist und Komponist
 Jaume Pujol Balcells (* 1944), spanischer Priester, Erzbischof von Tarragona
 Jean-Pierre Pujol (1941–2017), französischer Politiker
 Joan Baptista Pujol i Riu (1835–1898), katalanischer Pianist, Komponist und Musikpädagoge
 Jordi Pujol (* 1930), katalanischer Politiker

 Joseph Pujol (Le Pétomane; 1857–1945), französischer Flatulenzkünstler

 Laëtitia Pujol (* 1975), französische Balletttänzerin
 Marc Pujol (* 1982), andorranischer Fußballspieler
 Máximo Diego Pujol (* 1957), argentinischer Gitarrist und Komponist
 Óscar Pujol (* 1983), spanischer Radrennfahrer
 Philippe Pujol (* 1975), französischer Journalist und Buchautor
 Pierre Pujol (* 1984), französischer Volleyballspieler
 Ramón Vilalta Pujol (* 1960), spanischer Architekt
 René Pujol (1878–1942), französischer Schriftsteller, Regisseur und Librettist
 Víctor Pujol (* 1967), spanischer Hockeyspieler
 Xavier Viñolas i Pujol (1915–2002), katalanischer Maler

Siehe auch:
 Pujols